

Topografia 
 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel
 Port Mathurin
 Saint-Mathurin
 Saint-Mathurin-sur-Loire

Ludzie o imieniu Mathurin 
 Mathurin Jacques Brisson
 Mathurin Cordier
 Mathurin Kameni
 Mathurin Régnier
 Mathurin Moreau
 Mathurin Régnier